

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Nalesie – kolonia wsi Celiny w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Trzebieszów
 Nalesie – część wsi Czestków F w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Buczek
 Nalesie – część wsi Gruszów w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice
 Nalesie – część wsi Raciechowice w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice
 Nalesie – osada wsi Kłomnice w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice
 Nalesie – część wsi Przyrąb w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław